Bruskow ist der Familienname von

 Bruno Bruskow († 1487), Bürgermeister der Hansestadt Lübeck
 Johann Bruskow († 1449), Ratsherr der Hansestadt Lübeck